Betfred Premier League Snooker 2006 проходила с 14 сентября по 3 декабря 2006.   Состав участников: Стив Дэвис OBE, Кен Доэрти, Грэм Дотт, Стивен Хендри MBE, Дин Цзюньхуэй, Ронни О'Салливан, Джимми Уайт MBE.

Круговой турнир 
Брейки 50+ выделены скобками; сенчури-брейки — жирным.

14 сентября — Sands Centre, Карлайл

 Ронни О'Салливан 3:3 Дин Цзюньхуэй → 8-79, (98)-4, (65)-(69), 0-(76), 86-16, (86)-0
 Грэм Дотт 3:3 Стивен Хендри → 58-(59), (75)-15, 76-69 (53), (57) 74-21, 21-64, 50-63

21 сентября — GL1, Глостер

 Джимми Уайт 2:4 Грэм Дотт → (75) 80-0, 36-93, 34-(67), 64-55, 1-102 (96), 32-65 (61)
 Ронни О'Салливан 5:1 Кен Доэрти → 69-9, (66) 78-28, (71) 75-0 , (124)-6, (61) 87-0, 9-65

28 сентября — The Hawth, Кроули, Западный Сассекс

 Стив Дэвис 0:6 Дин Цзюньхуэй → 46-55, 29-78, 53-(57), 12-55, 39-54, 41-59
 Джимми Уайт 2:4 Кен Доэрти → 0-68, 53-1, 1-92 (55), 15-44, 0-70 (51), 72-22

5 октября — Assembly Rooms, Дерби

 Джимми Уайт 5:1 Дин Цзюньхуэй → 65-36, 0-63, (51) 71-23, 55-9, 53-51, (63) 67-1
 Стивен Хендри 1:5 Стив Дэвис → 45-56, 26-91 (79), 0-(75), 9-67, 63-66, (71) 72-24

12 октября — Guildhall, Престон

 Кен Доэрти 2:4 Дин Цзюньхуэй → (84) 88-0, 0-80, 0-(73), 61-41, 4-67 (54), 4-(112) 
 Ронни О'Салливан 5:1 Джимми Уайт → (54) 77-45, 35-69, (73) 114-0, (68) 80-16, 53-21, (51) 88-21

19 октября — Grimsby Auditorium, Гримсби

 Стивен Хендри 4:2 Кен Доэрти → (60) 84-0, 70-7, 84-27, 1-80, (74) 81-0, 9-103
 Стив Дэвис 3:3 Джимми Уайт → 41-78 (55), 71-24, 16-87, 52-62, 59-52, 67-40

2 ноября — Plymouth Pavilions, Плимут

 Ронни О'Салливан 4:2 Стив Дэвис → (88)-5, 72-48, 7-30, 82-5, 8-68, (108)-0
 Грэм Дотт 2:4 Дин Цзюньхуэй → 0-126 (71,55), 7-64, 42-(79), (107) 131-0, 12-93 (81), 68-63 (56)

9 ноября — Warwick Arts Centre, Ковентри

 Кен Доэрти 4:2 Грэм Дотт → 81-15, (65) 78-13, 59-44, 0-90 (68), 0-95 (88), (83)-0
 Стивен Хендри 1:5 Джимми Уайт → 51-48, 0-122 (105), 26-76 (75), 0-71, 45-49, 30-76

16 ноября — Lomond Auditorium, SECC, Глазго, Шотландия

 Грэм Дотт 4:2 Стив Дэвис → (61) 73-44, 1-81 (57), 0-(101), (70) 90-40, (70)82-27, 76-5
 Ронни О'Салливан 4:2 Стивен Хендри → (65) 82-7, 51-35, 68-3, 0-(87), 4-78 (72), (84)-5

23 ноября — AECC Абердин, Шотландия

 Стив Дэвис 5:1 Кен Доэрти → (114) 139-7, 15-73 (69), (89) 90-4, 93-5, 93-24, (59) 78-6
 Стивен Хендри 3:3 Дин Цзюньхуэй → 57-43, (101)-7, 9-113 (108), (78)-12, 9-121(120), 12-(82)
 Ронни О'Салливан 3:3 Грэм Дотт → 47-91, 1-86 (79), 16-103 (67), 84-8, (88) 91-10, (64) 79-50

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

* Дин Цзюньхуэй не смог участвовать в плей-офф из-за своего участия в Азиатских играх 2006 в Дохе.
** Вместо Дин Цзюньхуэя в плей-офф вышел Стив Дэвис.

Полуфиналы и финал 

2-3 — декабря Forum Centre, Уитеншоу, Большой Манчестер.

  Ронни О'Салливан 5:2  Стив Дэвис: 111-18, 100(54)-16, 74(64)-1, 48-66, 106(86)-17, 28-64, 71(64)-14

  Джимми Уайт 5:4  Грэм Дотт: 67-50, 71(64)-0, 94(94)-0, 62-20, 1-87(87), 28-63(51), 9-57, 16-90(61), 60-11

  Ронни О'Салливан 7:0  Джимми Уайт:  77-7, 62-49, 122-0, 93(93)-0, 46-13, 98(73)-1, 113-9

Сенчури-брейки 

 124, 122, 113, 111, 108  Ронни О'Салливан
 120, 112, 108 Дин Цзюньхуэй
 114, 101 Стив Дэвис
 107 Грэм Дотт
 105 Джимми Уайт
 101 Стивен Хендри

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2006 год в снукере